Muhammad  (Omeyyade) (823-886)
 Muhammad  (Seldjoukide)  (1105-1118)